El término M17 puede referirse a:

 M17 (amateur radio) - Modo digital de transmisión de radio.
 Nebulosa Omega - Región en la constelación de Sagitario.
 SIG Sauer M17 - Pistola de calibre 9mm